Peter Bellwood ist der Name folgender Personen:

* Peter Bellwood (Drehbuchautor) (* 1939), Drehbuchautor 
 Peter Bellwood (Archäologe) (* 1943), australischer Archäologe und Hochschullehrer britischer Abstammung